Хотунцов — фамилия:

 Хотунцов, Геннадий Александрович (1858 — после 1916) — директор Виленского и Петровского коммерческих училищ; действительный статский советник.

См. также 
 Хотунок